La Nogometna Premijer liga Bosne i Hercegovine 2003-2004, abbreviata in Premijer liga BiH 2003-2004, è stata la quarta edizione del campionato della Bosnia Erzegovina ed è stata vinta dal , al suo primo titolo di Premijer.

Capocannoniere del torneo fu Alen Škoro () con 20 reti.

Formula 
Il numero di squadre partecipanti diminuì dalle 20 della passata stagione alle 16 di quella attuale e disputarono un girone di andata e ritorno per un totale di 30 partite con le ultime due retrocesse in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine o Prva liga Republike Srpske (a seconda della locazione).

Le squadre ammesse alle coppe europee furono quattro: La squadra campione disputò la UEFA Champions League 2004-2005, la seconda e la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa UEFA 2004-2005 e un'ulteriore squadra fu ammessa alla Coppa Intertoto 2004.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2004-2005
      Qualificato alla Coppa UEFA 2004-2005
      Qualificato alla Coppa Intertoto 2004
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2004-2005
      Retrocesso in Prva liga Republike Srpske 2004-2005

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga FBiH 2003-2004 e Prva liga RS 2003-2004
 Kup Bosne i Hercegovine 2003-2004

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
2003-2004